est un mot anglais signifiant « Coup de pied ».

Moto 
 Kick-starter : dispositif de démarrage au pied des motos.

Jeu vidéo 
 Kick-Man, un jeu vidéo d'arcade sorti en 1981 ;
 Kick Off : jeu vidéo de football ;
 Kick, le fait qu'un modérateur ou d'autre joueurs ou personnes, à l'intérieur d'une discussion instantanée sur internet, d'un jeu vidéo en ligne ou d'un serveur, exclut une personne de la conversation, du jeu ou du serveur.
 Exemple : le 16 février 2022, Cwe (ML des Tartines Family) en kick en plein combat contre Azgalor le MT1, Warbbit, provoquant le wype, et un énorme fou-rire chez Korbéa.

Cinéma 
 Kick, un film australien de 2014 ;
 Kick, un film indien de 2014.

Sport 
 Kick boxing : terme utilisé en anglais pour désigner d'une manière générale les boxes pieds-poings et d'autre part, deux sports de combat précis : le kick-boxing américain et le kick-boxing japonais ;
 Tennis : terme utilisé  pour désigner un type de service (voir service kické).
 Ski freestyle : un kick (ou kicker) : terme utilisé en ski freestyle backcountry pour désigner un tremplin de petites dimensions construit à la pelle pour effectuer des acrobaties.

Musique 
 Kick : album du groupe de rock INXS ;
 Le  désigne la grosse caisse. Le terme est repris dans le domaine des musiques électroniques, pour lequel il désigne la base rythmique, le "boum", par exemple dans les morceaux de techno hardcore.

Relations humaines 
 En français québécois, kick est un faux anglicisme désignant un coup de foudre, entichement, amourette ou béguin : une attirance amoureuse intense envers quelqu'un qu'on connaît à peine, surtout chez les jeunes.